Результаты матчей 1/4 финала Евролиги сезона 2009/2010.

Четвертьфиналы розыгрыша баскетбольной Евролиги в сезоне 2009/2010 годов прошли с 23 марта по 1 апреля 2010 года. Серии проходили по схеме «2-2-1», до трёх побед. Клубы, указанные первыми, имели преимущество своей площадки. Все серии состояли из четырёх матчей. Партизан (Белград) — единственный клуб вышедший в финал четырёх не имея преимущества своей площадки. ЦСКА (Москва) вышел в Финал четырёх в восьмой раз подряд, что является абсолютным рекордом по количеству выходов в финальную часть розыгрыша Евролиги.

* 5-й матч в сериях не потребовался.

1-й матч (23 марта)

2-й матч (25 марта)

3-й матч (30 марта)

4-й матч (1 апреля)

Награды 
MVP матчей 1/4 финала Евролиги:
 1-й матч:  Душан Кецман  Партизан (Белград)
 2-й матч:  Линас Клейза  Олимпиакос (Пирей)
 3-й матч:  Хуан Карлос Наварро  Барселона
 4-й матч:  Фернандо Сан Эметерио  Каха Лабораль (Баскония)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Results

Евролига
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе